Aceronema är ett släkte av tvåvingar. Aceronema ingår i familjen kolvflugor. 

Släktet innehåller bara arten Aceronema macrocera.

Källor 

Kolvflugor
Aceronema